Степанков — русская фамилия; имеет женскую форму Степанкова. Известные носители:
 Степанков, Валентин Георгиевич (род. 1951) — юрист, генеральный прокурор Российской Федерации в 1991—1993 годах.
 Степанков, Валерий Степанович (род. 1947) — советский и украинский историк.
 Степанков, Владимир Александрович (род. 1990) — украинский хоккеист, вратарь.
 
 Степанков, Роман Андреевич (род. 1989) — украинский футболист, нападающий клуба «Пуща».

См. также 
  — название ряда населённых пунктов.
  — название ряда населённых пунктов.